Rzut oszczepem kobiet podczas XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio rozegrano 16 października 1964 (kwalifikacje i finał) na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Zwyciężczynią została Rumunka Mihaela Peneș. W kwalifikacjach Jelena Gorczakowa ze Związku Radzieckiego ustanowiła rekord świata wynikiem 62,40 m. W finale Gorczakowa zdobyła brązowy medal, taki sam jak 12 lat wcześniej podczas igrzysk olimpijskich w Helsinkach

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Do finału awansowały zawodniczki, które osiągnęły minimum 51,00 m, względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodniczek osiągnęło minimum).

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Rzut oszczepem kobiet